UB 40 steht für:
 SM UB 40, ein deutsches U-Boot während des Ersten Weltkriegs
 UB40, eine britische Reggae- und Popband

UB40